Periptera är ett släkte av malvaväxter. Periptera ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Periptera